Rajd Wielkiej Brytanii 1976 (25. Lombard RAC Rally) – 25 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 27-30 listopada. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1976. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Bath.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja producentów po 9 rundach 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

1976
1976 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1976